Nexon peut désigner :
 Canton de Nexon, un ancien canton français.
 Nexon, une commune française située dans la Haute-Vienne.
 Nexon, une entreprise sud-coréenne du domaine du jeu vidéo fondée en 1994.
 Tata Nexon, une automobile du constructeur automobile indien Tata Motors.